Василий Фадеевич Сергацков (а, Саратов — 24 февраля 1975 года, Москва) — советский военный деятель, генерал-лейтенант (22 февраля 1944 года).

Начальная биография 
Василий Фадеевич Сергацков родился а в Саратове.

Учился в начальном и техническом железнодорожном училищах.

Военная служба

Первая мировая и гражданская войны 
5 мая 1915 года призван в ряды Русской императорской армии и направлен в 90-й запасной полк, дислоцированный в Саратове, а в конце июля того же года — на учёбу в 1-ю Тифлисскую школу прапорщиков, по окончании которой 15 ноября произведён в прапорщики и направлен в Казанский военный округ, в составе которого с декабря служил младшим офицером роты в 246-м запасном батальоне, дислоцированном в Кустанае.

В марте 1916 года переведён в 265-й запасной полк, дислоцированный в г. Рославль (Смоленская губерния), откуда в апреле во главе 31-й маршевой роты направлен на Западный фронт, где определён в Заславский 300-й пехотный полк (75-я пехотная дивизия, 31-й армейский корпус), в составе которого с мая того же года командовал ротами. Заславский 300-й пехотный полк принимал участие в боевых действиях в ходе Июньского и августовском наступлениях 1917 года в районе Пинска, на реке Ясельда и Огинском канале. В апреле 1917 года В. Ф. Сергацков избран членом полкового, а в мае — членом дивизионного комитетов. В период с 10 по 26 августа находился под арестом военно-полевого суда 50-го армейского корпуса, а затем в заключении в Лунинецкой тюрьме в связи с обвинением в организации апрельского и июльского восстаний солдат в полку и измене Родине, однако 18 октября освобождён из тюрьмы и в ноябре избран командиром Заславского 300-го пехотного полка. В феврале 1918 года В. Ф. Сергацков демобилизован из рядов армии в чине подпоручика.

В конце февраля 1918 года в Орле сформировал и возглавил 1-й красноармейский Орловский отряд, в июле того же года назначен помощником командира 1-го Брянского полка, а в октябре — командиром особого батальона Восточного фронта в Казани и Арзамасе и принимал участие в боевых действиях против войск под командованием А. В. Колчака, а также в подавлении восстания Чехословацкого корпуса.

В июле 1919 года назначен на должность командира 1-го Симбирского, а в декабре того же года — на должность командира 378-го стрелковых полков в составе 42-й стрелковой дивизии (13-я армия), находясь на которых, принимал участие в боевых действиях на Южном фронте в районе городов Ливны и Елец против войск под командованием А. И. Деникина, в октябре — ноябре — в ходе Воронежско-Касторненской операции, а летом и осенью 1920 года — против войско под командованием П. Н. Врангеля на территории Северной Таврии и Крыма. Вскоре назначен помощником командира 376-го стрелкового полка, после чего принимал участие в боях против вооружённых формирований под командованием Н. И. Махно в районе Каховки, Гуляйполя и Пологи. В марте 1921 года 42-я стрелковая дивизия была сведена в 42-ю стрелковую бригаду, а В. Ф. Сергацков назначен на должность командира сводного батальона, после чего участвовал в подавлении бандитизма на территории Кубани.

Межвоенное время 
В апреле 1921 года направлен в 22-ю стрелковую дивизию (Северокавказский военный округ), дислоцированную в Краснодаре, в составе которой назначен помощником командира батальона учебно-кадрового полка, а в октябре 1922 года — командиром батальона в 64-м стрелковом полку. В январе 1923 года переведён в 27-й стрелковый полк (9-я Донская стрелковая дивизия), в котором служил командиром батальона и помощником командира полка.

В ноябре 1925 года назначен на должность помощника 38-го стрелкового полка (13-я стрелковая дивизия), а 1 декабря 1926 года — на должность командира 222-го стрелкового полка (74-я стрелковая дивизия). Осенью 1927 года В. Ф. Сеграцков направлен на учёбу на курсы «Выстрел», после окончания которых в августе 1928 года вернулся на прежнюю должность.

В январе 1930 года назначен командиром и комиссаром 119-го стрелкового полка (40-я стрелковая дивизия, ОКДВА), в июле 1933 года — помощником командира 94-й стрелковой дивизии (Сибирский военный округ), дислоцированной в Красноярске, однако в феврале 1934 года вернулся на должность командира и комиссара 119-го стрелкового полка и одновременно назначен на должность коменданта Барабашского укреплённого района, а в мае 1935 года переведён на должность командира и комиссара 57-й стрелковой дивизии (Забайкальский военный округ).

С февраля 1937 года комбриг В. Ф. Сергацков находился в распоряжении Управления по начсоставу РККА и в декабре того же гожа назначен преподавателем кафедры общей тактики в Военной академии имени М. В. Фрунзе, 15 сентября 1939 года — командиром 63-го стрелкового корпуса (Приволжский военный округ).

В ноябре 1940 года направлен на учёбу на курсы усовершенствования высшего начальствующего состава при Военной академии Генерального штаба имени К. Е. Ворошилова, после окончания которых в мае 1941 года оставлен в академии и назначен старшим преподавателем.

Великая Отечественная война 
С началом войны находился на прежней должности.

В ноябре 1941 года генерал-майор В. Ф. Сергацков назначен на должность начальника управления тыла — заместителя командующего по тылу 28-й армии резерва Ставки Верховного Главнокомандования, а 25 января 1942 года — на должность заместителя командующего по тылу — начальника тыла 30-й армией (Калининский фронт), которая принимала участие в боевых действиях в ходе Ржевско-Вяземской наступательной операции.

28 апреля 1942 года назначен на должность командующего 46-й армией (Закавказский фронт), которая выполняла задачи по охране советско-турецкой границы от Чёрного моря до горы Уч-Тапаляр, а также черноморское побережье на участке Поти — Сухуми. В июне 46-й армии также была поручена задача по обороне с севера перевалов Главного Кавказского хребта от Мамисонского до Белореченского, в результате чего с 15 августа вела тяжёлые оборонительные боевые действия, в ходе которых часть перевалов была потеряна и для их освобождения генерал-майор В. Ф. Сергацков снял соединения армии с советско-турецкой границы и оголил её, за что 27 августа 1942 года был отстранён от занимаемой должности представителем Ставки Л. П. Берией.

В октябре 1942 года назначен на должность командира 351-й стрелковой дивизии, которая вела боевые действия на нальчикском направлении, а затем принимала участие в боевых действиях в ходе Северо-Кавказской наступательной операции и освобождении Алагира и Пятигорска.

В январе 1943 года назначен командиром 3-го стрелкового корпуса, ведшего наступательные боевые действия в районе Новороссийска по направлению на станицу Крымская. 25 апреля 1943 года переведён на должность командира 22-го стрелкового корпуса, который принимал участие в ходе Новороссийско-Таманской наступательной операции и освобождении Таманского полуострова в ходе Новороссийско-Таманской операции.

В октябре 1943 года В. Ф. Сергацков назначен командиром 11-го гвардейского стрелкового корпуса, который участвовал в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции, а также в боевых действиях по расширению Крымского плацдарма. В январе 1944 года освобождён от занимаемой должности по состоянию здоровья и назначен начальником кафедры общей тактики Военной академии имени М. В. Фрунзе.

Послевоенная карьера 
После окончания войны находился на прежней должности.

В ноябре 1945 года назначен заместителем начальника кафедры оперативно-тактической подготовки Военной академии имени М. В. Фрунзе.

В январе 1948 года направлен в Монгольскую народно-революционную армию, где служил главным военным советником главнокомандующего армией. После возвращения в СССР в октябре 1951 года назначен на должность начальника 1-го факультета Военной академии имени М. В. Фрунзе, в апреле 1952 года — на должность генерал-инспектора Инспекции стрелковых и воздушно-десантных войск.

В июле 1956 года генерал-лейтенант В. Ф. Сергацков направлен Албанию, где служил главным военным советником министра обороны Албании, а с января 1959 года — старшим представителем Главного командования Объединённых вооружённых сил стран — участниц Варшавского договора в Албанской народной армии.

В декабре 1960 года генерал-лейтенант Василий Фадеевич Сергацков вернулся в СССР, после чего находился в распоряжении Главного управления кадров и 25 февраля 1961 года вышел в запас. Умер 24 февраля 1975 года в Москве. Похоронен на Даниловском кладбище.

Воинские звания 
 Комбриг (28 ноября 1935 года).;
 Комдив (4 ноября 1939 года);
 Генерал-майор (4 июня 1940 года);
 Генерал-лейтенант (22 февраля 1944 года).

Награды 
 Орден Ленина (21.02.1945);
 Три ордена Красного Знамени (1933, 03.11.1944, 06.11.1947);
 Орден Суворова 2 степени (25.10.1943);
 Орден Красной Звезды (16.08.1936);
 Медали.

Иностранные награды
 Орден Красного Знамени (МНР; 03.11.1951);
 Медаль «Дружба» (МНР).

Почётные звания
 Почётный гражданин г. Пятигорска.

Память

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

Почётные граждане Пятигорска
Похороненные на Даниловском кладбище
Участники Первой мировой войны (Россия)
Царские офицеры на службе в РККА
Участники Гражданской войны в России (красные)
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Командиры корпусов в Великой Отечественной войне
Командующие армиями в Великой Отечественной войне
Выпускники курсов «Выстрел»
Преподаватели Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации
Преподаватели Военной академии имени М. В. Фрунзе
Участники Керченско-Эльтигенской десантной операции